Каролина Мухова (, род. 21 августа 1996 года в Оломоуце, Чехия) — чешская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Биография 
Мухова начала играть в теннис в возрасте семи лет, ее любимые корты - грунтовые.

В 2014 году она победила на турнире ITF в Словакии, а в 2016 году на турнире в Египте. 

Каролина дебютировала на турнирах WTA на Открытом чемпионате 2017 года в Корее.

В августе 2018 года она сумела преодолеть сито отбора к Открытому чемпионату США по теннису, и в основной сетке преодолела барьер первого круга в лице украинской спортсменки Даяны Ястремской (6:4, 6:2). Во втором круге она встречалась с испанкой Мугурусой, и неожиданно одержала победу, обеспечив себе выход в третий круг.

В январе 2019 года пробилась через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, но потерпела поражение в первом же круге основной сетки от будущей полуфиналистки, Каролины Плишковой. В феврале 2019 года выиграла три квалификационных матча в основную сетку Открытого чемпионата Катара. В основной сетке обыграла в первом раунде Саманту Стосур со счётом 6-4, 6-2. Во втором раунде обыграла Се Шувэй со счётом 6-2, 6-4. В четвертьфинале встречалась с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Каролину со счётом 6-4, 6-2.

В апреле - мае 2019 года Каролина участвовала в J&T Banka Prague Open, где дошла до финала, но проиграла пробившейся через квалификацию теннисистке из Швейцарии Джил Тайхманн в очень упорном трёхсетовом поединке. Первый сет борьба шла до последнего гейма, в итоге всё решилось на тай брейке, где удача была на стороне швейцарки 7-6(5). Однако во втором сете Мухова поняла, что отступать некуда и отдала все силы для победы, что принесло свои плоды: она выиграла сет со счётом 6-3. В третьем сете также шла упорная борьба, но в итоге сильнее оказалась Тайхманн и выиграла 6-4, что принесло ей первый титул турнира WTA в карьере.

В июле на Уимблдонском турнире 2019 Каролина обыграла по очереди Александру Крунич, Мэдисон Бренгл и Анетт Контавейт в первых трёх кругах соответственно. Всех обыграла со счётом 2-0 по сетам. В четвёртом круге Мухова попала на соотечественницу и тёзку - Плишкову. Это стала настоящая битва, продолжавшаяся почти три с половиной часа, из которой победительницей вышла Мухова. Сделав брейк в решающем третьем сете и выиграв встречу со счётом 4-6, 7-5, 13-11.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла во третьем раунде американке Серене Уильямс в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступление на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечание

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чехии